Милутин Мићовић (Београд, 4. април 1944—Београд, 31. јануар 2018) био је српски филмски и позоришни глумац.

Његов отац био је академик Вукић Мићовић.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1964. || Лито виловито || Пјеро (као Мики Мићовић)
|-
| 1965. || Довољно је ћутати ТВ филм || /
|-
| 1966. || Сан || Младожења
|-
| 1966. || Мост Кратки филм || /
|-
| 1967. || -{Jungfrau aus zweiter Hand}- || /
|-
| 1967. || Тврђава силеџија || Дени (као Мики Мићовић)
|-
| 1969. || Шпијунка без имена || Блондел (као Мики Мићовић)
|-
| 1969. || Силом отац || Арсин син Душан
|-
| 1969. || Лака лова ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1973. || Сутјеска || Курир, предаје рапорт и пада од умора
|-
| 1974. || Ужичка република || Радован
|-
| 1976. || На путу издаје ТВ мини серија || Наредник
|-
| 1976. || Ужичка Република ТВ серија || /
|-
| 1977. || 67. састанак Скупштине Кнежевине Србије ТВ филм || /
|-
| 1979. || Прва српска железница ТВ филм || Записничар (као Мики Мићовић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Посебан третман || Радник у пивари
|-
| 1980. || Хајдук || Надничар са качкетом
|-
| 1981. || Ерогена зона || Човек на прослави матуре
|-
| 1981. || Светозар Марковић ТВ серија || /
|-
| 1981. || Живот пише романе али нема ко да их чита Кратки филм || /
|-
| 1981. || Сок од шљива || Камерман
|-
| 1982. || Паштровски витез ТВ филм || Судија 1
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || /
|-
| 1983. || Балкан експрес || Пуковник
|-
| 1983. || Тимочка буна || /
|-
| 1984. || Камионџије 2 ТВ серија || Капетан брода
|-
| 1984. || Балкан експрес ТВ серија || Пуковник
|-
| 1986. || Бал на води || /
|-
| 1987. || Увек спремне жене || Портир у милицији
|-
| 1987. || Бољи живот ТВ серија || /
|-
| 1987. || И то се зове срећа ТВ серија || Јовановић
|-
| 1987. || Криминалци || Затвореник Милан Митровић „Брко“
|-
| 1987. || Вук Караџић ТВ серија || Вуков учитељ
|-
| 1988. || Четрдесет осма - Завера и издаја мини-серија || Конобар у ЦК
|-
| 1989. || Доме, слатки доме ТВ серија || Порезник 2
|-
| 1989. || Другарица министарка ТВ серија || Милиционер
|-
| 1989. || -{Beyond the Door III}- || Кондуктер
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 ТВ серија || /
|-
| 1989. || Епепељуга ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Хајде да се волимо 3 || 1 Од 6 Браће Ђурашковић 
|-
| 1991. || Оригинал фалсификата || /
|-
| 1992. || Полицајац са Петловог брда || Колега с посла
|-
| 1992. || Јуриш на скупштину ТВ филм || Портир
|-
| 1994. || Голи живот ТВ серија || Војни полицајац
|-
| 1993 1994. || Полицајац са Петловог брда ТВ серија || Колега с посла
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић ТВ серија || /
|-
| 1995. || Отворена врата ТВ серија || Бравар Зоран
|-
| 1996. || Срећни људи ТВ серија || Новинар црне хронике
|-
| 1997. || Горе доле ТВ серија || /
|-
| 1998. || Стршљен || Брка
|-
| 1998. || Купи ми Елиота || Дужник
|-
| 1998. || Свирач ТВ филм || Сељак на вашару 3
|-
| 1999. || Породично благо ТВ серија || Ветеринар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2002. || Држава мртвих || Пијанац 2
|-
| 2003. || Сироти мали хрчки 2010 || Један посланик
|-
| 2004. || Пљачка Трећег рајха || /
|-
| 2007. || С. О. С. — Спасите наше душе || Гостионичар
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1944.
Умрли 2018.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда